Football Club Mika (Armeniska: Միկա Ֆուտբոլային Ակումբ) var en armenisk fotbollsklubb från huvudstaden Jerevan.
 
FC Mika grundades som "Olimpia" 1985, men ombildades 1999. Hemmaplanen är Mika Stadium Jerevan som har en kapacitet på 7 000 åskådare.

Meriter
Armeniska cupen (6): 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2011; 
Armeniska supercupen (2): 2006, 2012;

Säsong för säsong

Referenser

Externa länkar 
FC Mika – klubbens hemsida

m
Sport i Jerevan
Sportklubbar bildade 1999